Sobrinho é um sobrenome da onomástica da língua portuguesa, derivado da relação familiar correspondente ao filho do irmão ou da irmã. Alguns exemplos:

Locais e instituições
Sobrinho (Campo Grande) —  bairro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
Parque Aggeo Pio Sobrinho
Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
Rocha Sobrinho (Mesquita) —  bairro de Mesquita, Rio de Janeiro

Pessoas
Januário Garcia Leal Sobrinho —  explorador brasileiro
Francisco Matarazzo Sobrinho —  industrial e mecenas ítalo-brasileiro
Maurício Sirotsky Sobrinho —  fundador do Grupo RBS de comunicações
Barbosa Lima Sobrinho —  cientista político brasileiro
Roberto Sobrinho — ex-prefeito de Porto Velho, Rondônia
Vasconcelos Sobrinho —  ecologista basileiro
Manuel Sobrinho Simões —  médico e investigador português
Faria Neves Sobrinho —  político, escritor e poeta brasileiro
Lavoisier Maia Sobrinho —  médico e político brasileiro
José Levy Sobrinho —  político brasileiro
Germano Boettcher Sobrinho —  futebolista brasileiro
Pagano Sobrinho —  humorista brasileiro
Benjamim Pereira Sobrinho —  ex-futebolista brasileiro
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho —  produtor de televisão brasileiro
Bernardo Antônio Mendonça Sobrinho —  senador do Brasil durante a República Velha
Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho —  político brasileiro, ex-governador de Pernambuco
José Ernesto dos Santos Sobrinho —  político brasileiro
Luís da Rocha Miranda Sobrinho —  político e fazendeiro brasileiro
Romero Mendonça Sobrinho —  futebolista brasileiro
Antônio Jorge Cecílio Sobrinho —  ex-futebolista brasileiro
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho —  médico e político brasileiro
Joaquim de Almeida Faria Sobrinho —  político brasileiro

Outros
Segundo-sobrinho —  categoria do direito canônico

Desambiguação